Насиб Гинтинг () — индонезийский шахматист, международный мастер (1990).

В составе сборной Индонезии участник семи Олимпиад (1982—1994) и трёх командных чемпионатов Азии (1989—1991, 1995).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Индонезии